Le Coq de bruyère est une pièce de théâtre inachevée de Jules Verne (1848-1849).
 Le Coq de bruyère est un recueil de nouvelles de Michel Tournier (1978).

Voir aussi 
 Le coq de bruyère ou « Grand Tétras »